Hediger ist der Familienname folgender Personen:

 Chantal Hediger (* 1974), Schweizer Schauspielerin und Moderatorin
 Daniel Hediger (* 1958), Schweizer Biathlet und Skilangläufer
 Dennis Hediger (* 1986), Schweizer Fußballspieler
 Heini Hediger (1908–1992), Schweizer Zoologe
 Jovian Hediger (* 1990), Schweizer Skilangläufer
 Kurt Hediger (1932–2022), Schweizer Kunstmaler
 Marianne Hediger (1921–2017), Schweizer Schauspielerin
 Markus Hediger (* 1959), Schweizer Schriftsteller und Übersetzer
 Sophie Hediger (* 1998), Schweizer Snowboarderin
 Vinzenz Hediger (* 1969), Schweizer Filmwissenschaftler und Kritiker